Жилино — топоним:

Болгария 
 Жилино — село в Шуменской области.

Россия 
Башкортостан
 Жилино — деревня в Октябрьском районе городского округа Уфа

Бурятия
 Жилино — село в Кабанском районе

Алтайский край
 Жилино — село в Первомайском районе

Архангельская область
 Жилино — деревня в Холмогорском районе

Вологодская область
 Жилино — деревня в Вологодском районе
 Жилино — деревня в Кирилловском районе
 Жилино — деревня в Сокольском районе
 Жилино — деревня в Тотемском районе
 Жилино — деревня в Устюженском районе

Воронежская область
 Жилино — село в Россошанском районе

Ивановская область
 Жилино — деревня в Ивановском районе
 Жилино — упразднённая в 1934 году деревня Кинешемского района, вошедшая в состав города Заволжск, ныне административный центр Заволжского района

Калининградская область
 Жилино — посёлок в Неманском районе

Костромская область
 Жилино — деревня в Костромском районе
 Жилино — деревня в Красносельском районе
 Жилино — деревня в Мантуровском районе
 Жилино — село в Солигаличском районе

Курганская область
 Жилино — деревня в Половинском районе

Курская область
 Жилино — деревня в Железногорском районе
 Жилино — деревня в Рыльском районе

Ленинградская область
 Жилино — деревня в Сланцевском районе

Московская область
 Жилино — деревня в Богородском городском округе
 Жилино — посёлок (бывшая деревня) в городском округе Солнечногорск
 Жилино — деревня в городском округе Солнечногорск
 Жилино — село (бывшая деревня) в городском округе Химки (ранее — Солнечногорск)

Новгородская область
 Жилино — деревня в Старорусском районе

Орловская область
 Жилино — деревня в Мценском районе

Пермский край
 Жилино — село в Кунгурском районе

Псковская область
 Жилино — деревня в Бежаницком районе
 Жилино — деревня в Локнянском районе
 Жилино — деревня в Палкинской волости Палкинского района (ОКАТО 58237828024), у пгт Палкино
 Жилино — деревня в Палкинской волости Палкинского района (ОКАТО 58237828025), у д. Гороховище

Смоленская область
 Жилино — деревня в Тёмкинском районе
 Жилино — до 1963 года название деревни Победа в Вяземском районе

Тверская область
 Жилино — деревня в Западнодвинском районе
 Жилино — деревня в Кимрском районе
 Жилино — деревня в Осташковском районе
 Жилино — деревня в Селижаровском районе

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Жилино — село в Джанкойском районе.

См. также 
 Жилино — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Солнечногорском районе Московской области России
 Жилино-1
 Жилино-2
 Жилина